Струве, Отто: Струве, Отто Васильевич (1819—1905) — русский астроном, член Петербургской академии наук, директор Пулковской обсерватории.
 Струве, Отто Людвигович (1897—1963) — российско-американский астроном, член академии наук США и Лондонского королевского общества, участник Белого движения на юге России.

Другое 
 (2227) Отто Струве — астероид главного пояса, который был открыт 13 сентября 1955 года.